El término brecha puede referirse a:
Ciencias
 Brecha (geología), una roca sedimentaria detrítica.
 Brecha de Romer, en paleontología, ejemplo de brecha (geología) en el registro fósil.
Cultura
 Brecha (película), película española de 2009, dirigida por Iván Noel.
 La brecha, novela feminista de Mercedes Valdivieso.
 La brecha en el jardín, cuento de Manuel A. Cerón Mejía.
Economía
 Brecha metabólica, desequilibrio del metabolismo social entre el ser humano y la naturaleza.
 Brecha de producción o brecha del PIB, diferencia entre la producción real y la potencial.
Geografía
 Brecha de Rolando, formación en el Monte Perdido.
 La Brecha (Sinaloa), población en el estado mexicano de Sinaloa.
Política
 Brecha de los bombarderos, concepto militar de la época de la Guerra Fría.
Brecha de los misiles, concepto militar de la época de la Guerra Fría.
Sociología
 Brecha salarial, desigualdad de los ingresos recibidos, entre hombres y mujeres, en el ámbito productivo.
 Brecha de género, desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres;
 Brecha digital, desigualdad entre distintas comunidades (por ejemplo, países desarrollados y en vías de desarrollo) y colectivos (por ejemplo, jóvenes y mayores, ricos y pobres) en el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).
Varios
 Brecha (semanario) (1985), semanario político cultural uruguayo.
Brecha (militar), rotura practicada en la muralla de una plaza de guerra o punto fortificado o en las líneas defensivas en general. 
Brecha (lesión), pequeño agujero en el cráneo.